Nizjegorodskaja (metrostation), metrostation aan de Nekrasovskaja- en Grote Ring-lijn in Moskou 
Nizjegorodskaja (station MZD), station van het stadsgewestelijk net aan de Centrale Ringlijn van Moskou